Stany Zjednoczone:
 Kline – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Barnwell
 Kline (ang. Kline Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill

Inne:
 Kline (K:line) – linia konfiguracyjna serwera IRC
 Kline – rodzaj leżanki

Zobacz też:
 Cline